

Села:
 Луки — , Бешенковицький район, Островенська сільська рада
 Луки — , Вітебський район, Летчанська сільська рада
 Луки — , Жлобінський район, Лукська сільська рада
 Луки — , Калинковицький район, Чкаловська сільська рада
 Луки — , Корелицький район, Лукська сільська рада
 Луки — , Горецький район, Ленінська сільська рада

Луки — село, громада округу Пухов, Тренчинський край.

Озеро:
 Луки — озеро карстового походження у Любомльському районі Волинської області, біля села Затишшя, у групі Шацьких озер

Села:
 Луки — Житомирська область, Коростенський район, Малинська міська громада
 Луки — Львівська область, Самбірський район, Луківська сільська рада
 Луки — Полтавська область, Лубенський район, Мгарська сільська рада
 Луки — Сумська область, Недригайлівський район, Недригайлівська селищна рада
 Луки — Чернігівська область, Менський район, Лісківська сільська рада
Заказники:
 Луки — ботанічний заказник, Чернігівська область
 Луки — гідрологічний заказник, Чернігівська область
 Луки — загальнозоологічний заказник, Черкаська область
 Луки — лісовий заказник, Кіровоградська область

Див. також 
 Лука
 Великі Луки